Хосе Мансисидо́р Ортис (; 20 апреля 1895, Веракрус ‒ 2 сентября 1956, Монтеррей, Нуэво-Леон) — мексиканский , , , , , , политик и общественный деятель. Лауреат Национальной премии.

Биография 
Хосе Мансисидор Ортис родился 20 апреля 1894 года в Веракрусе, штат Веракрус, Мексика, и был пятым из одиннадцати детей Хорхе Томаса Мансисидора Оярсабаля (1860—1921) и Каталины Ортис Альпуче: Хорхе, Родольфо, Каталина, Эсперанса, Хосе, Ансельмо, Кармела, Раймундо, Мария, Эмилио и Франциско. 

Учился в профессиональном училище. Служил в ВМС Мексики.

Участник Мексиканской революции 1910‒1917 годов в рядах Конституционалистской армии Венустиано Карранса.

В 1914 году отражал американскую оккупацию Веракруса. Сбежал, чтобы присоединиться к армии конституционалистов генерала Кандидо Агилара, который включил его в Первый артиллерийский полк Первой Восточной дивизии в звании лейтенанта. Его военная карьера продолжалась до 1920 года, и он участвовал в мексиканской революции в составе конституционалистской армии Венустиано Каррансы, дослужившись до звания подполковника артиллерии и получив назначение военачальником и губернатором территории Кинтана-Роо. Был назначен военным комендантом штата Кинтана-Роо. 

В 1917 году он женился на Долорес Варела, от которой у него было пятеро детей: Орландо, Арнальдо, Колда, Эльвия и Иоланда. 

В 1920—1924 годах работал магистратом г. Халапа-Энрикеса. В 1923 г. организовывал гражданскую оборону города против мятежников Де ла Уэрты. В конце 1930-х годов участвовал в нескольких восстаниях в Мексике.

Руководил прессой правительства штата Веракрус, куда был назначен местным левым губернатором Адальберто Техедой. В качестве журналиста сотрудничал с журналом "Симьенте" (Simiente), создал своё издательство под названием «Integrales» и опубликовал свои первые романы: «La asonada» («Мятеж») и «La ciudad roja» («Красный город»).

В 1930-е годы возглавлял группу прогрессивных литераторов Мексики «Новьембре» («Noviembre») и редактировал её журнал «Рута» («Ruta», 1933‒1939). 

В 1935 году возглавил Лигу революционных писателей и художников Мексики. В 1936 году посетил СССР, где встретился с «всесоюзным старостой» М. И. Калининым, председателем ЦИК Азербайджанской ССР М. Афандиевым и другими, принял участие в похоронах Максима Горького.

В годы Второй мировой войны был председателем общества друзей Советского Союза; в 1950-е годы — председатель Мексикано-русского института культуры.

Преподавал историю в нескольких учебных заведениях Мексики.

Умер во время лекции в Автономном университете штата Нуэво Леон.

Творчество 
Автор произведений посвященных острым социально-политическим проблемам, событиям Мексиканской революции 1910‒1917 годов, борьбе с фашизмом.

Первый роман Мансисидора — «Мятеж» (1931) раскрывает авантюристический характер военных путчей в Мексике. В романе «Красный город» (1932) показана борьба мексиканского пролетариата за свои права.

Избранные произведения 
 «Мятеж» (повесть, русский перевод 1933),
 «Красный город» (роман , 1932, русский перевод отрывка 1934),
 «Об одной испанской матери» (повесть, 1938, сокращенный русский перевод под названием «Мать», 1941)
 «Роза ветров» (роман , 1941, русский перевод 1953, Национальная премия),
 «Сталин - стальной человек» (1950)
 «Граница у моря» (1953, русский перевод 1958, Национальная премия),
 «Хуарес» (драма в трёх действиях),
 «Фронтера Хунто Аль Мар» (драма, 1953),
 «Ее звали Каталина» (роман, 1963).

В романе «Заря над бездной» (1955, русский перевод 1958) писатель показал борьбу за национализацию нефти в Мексике.

Историк мексиканской революции.

Опубликовал публицистические работы о К. Марксе, В. И. Ленине, М. Горьком, А. Барбюсе, Э. Золя, путевые очерки об СССР «120 дней» (1937).

Примечания

Литература 
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.
 Тертерян И. А., Путь Х. Мансисидора, в сборнике: Мексиканский реалистический роман ХХ в., М., 1960;
 Кутейщикова В., Мексиканский роман, М., 1972;
 Rand Morton F., Los novelistas de la revolución mexicana, Мéх., 1949.

Политики Мексики
Историки Мексики
Редакторы Мексики
Лауреаты премий Мексики
общественные деятели Мексики
Социалисты Мексики
Персоналии:Мексиканская революция
Исследователи Мексиканской революции